Багиньский — фамилия; имеет женскую форму Багиньская.
 Багиньский, Адольф (более известен под фамилией Дымша; 1900—1975) — польский актёр театра, кино и кабаре.
 Багиньский, Томаш (род. 1976) — польский иллюстратор, аниматор и режиссёр-постановщик мультфильмов в жанре чёрного юмора.

См. также 
 Багеньский, Станислав (1876—1948) — польский живописец и иллюстратор.